Anton Sprengel
 Christian Konrad Sprengel
 Kurt Sprengel

 Deformità di Sprengel